Inguz (god), een godheid uit de Noordse mythologie,
Inguz (rune), een rune uit het oude Futhark.